Мейстріліга 2004 — 14-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона втретє здобула Левадія.

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Результати

1-14 тури

15-28 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|13/20 листопада 2004

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 
 Мейстріліга на rsssf  

2004
Естонія